Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2006 werd gespeeld van 9 januari tot en met 15 januari en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op een hardcourt ondergrond.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Uitslagen 

* opgave/walk-over

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Auckland
Auckland